El término victoriano (también, victoriana y sus derivados) puede referirse a:

Personas 
 Victoriano, nombre propio masculino.
 Victorián, abad del Monasterio de San Martín de Asán.
 Victoriano, santo de la iglesia católica martirizado en Hadrumetum con Frumencio y otros compañeros en 484.

Otros 

 Los habitantes de Victoria (Australia), uno de los estados de la federación.

 época victoriana o era victoriana, periodo histórico que va desde mediados hasta finales del , llamado así por la reina Victoria del Reino Unido.
 arquitectura victoriana, arquitectura predominante durante la época victoriana.
 Victoriana, juego de rol.